Der Maejo United Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Chiangmai, der in der Thai League 3 (Northern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Der Verein ist auch unter dem Namen The Cowboy (เเม่โจ้คาวบอย) bekannt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde im Jahr 2016 gegründet und startete in der damaligen vierten Liga, der Thai Division 3 Tournament Northern Region. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielte der Klub in der neugeschaffenen Thai Amateur League. Hier spielte er ebenfalls in der Northern-Region. 2018 wurde man Meister und der Club stieg in die vierte Liga, die Thai League 4 auf. Auch hier spielt man in der Northern-Region.

Vereinserfolge 
 Thailand Amateur League – Northern Region: 2018
 Thai League 3 – North: 2020/21 (2. Platz)

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Maejo University Stadium im District San Sai in Chiang Mai aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 3000 Personen. Eigentümer und Betreiber des Stadions ist die Maejo-University.

Spielstätten seit 2016

Spieler 
Stand: 28. September 2021

Spiele/Tore: 28. September 2021

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2018

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 Maejo United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Maejo United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Maejo United FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Maejo United, FC
Gegründet 2016
Sport (Chiang Mai)
Organisation (Chiang Mai)